Mastercoin es una criptodivisa y protocolo de comunicaciones construido sobre la cadena de bloques de Bitcoin. Mastercoin es uno de varios esfuerzos que permiten ejecutar funciones financieras complejas con criptodivisas. Entre sus principales características se incluyen la aplicación de los conceptos de intercambio descentralizado y «propiedad inteligente» («smart property» en inglés).

JR Willett publicó la primera versión del protocolo Mastercoin en enero de 2012. Su propuesta inicial postula que Bitcoin "se puede utilizar como un protocolo base sobre el cual múltiples criptodivisas se construyen a manera de capas, utilizando reglas diferentes pero sin cambiar la fundación."

El proyecto Mastercoin fue lanzado oficialmente el 31 de julio de 2013 a través de una recaudación de fondos. A lo largo de un mes, aquellos interesados en adquirir Mastercoins (las fichas digitales que el protocolo utiliza para realizar transacciones)  pudieron hacerlo mediante el envío de bitcoins a una "Exodus Address". Idealmente, los "Mastercoins" incrementarán su valor a medida que la plataforma se desarrolle, y los inversionistas podrán vender sus Mastercoins y obtener un beneficio. La Fundación Mastercoin es una organización sin fines de lucro que se formó para administrar los fondos enviados a la "Exodus Address". A pesar de advertencias sugiriendo que Mastercoin podría ser un fraude, 500 personas han contribuido un total de aproximadamente 5.000 bitcoins, que equivalen a 196.000.000 dólares al 2 de agosto de 2021.

A partir de enero de 2014, JR Willet ocupa el puesto de "arquitecto principal" en la Fundación Mastercoin.

En febrero de 2014, Mastercoin fue rankeada séptima entre las mayores criptodivisas (sobre la base de su capitalización) de acuerdo a coinmarketcap.com.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Wiki
 Foro
 Fundación Mastercoin

Criptomonedas